Натуральне число 726
 726 рік до нашої ери
 726 рік нашої ери